Художественная гимнастика на XXV Летних Олимпийских играх

Медалисты

Страны

Результаты

Личное первенство 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1992
Международные соревнования по гимнастике в Испании